Biritch est un terme pouvant désigner : 
 un crieur public dans l'ancienne Russie
 un jeu considéré comme l'ancêtre du bridge, voir Biritch